Alcide Baccari (1937) – ex calciatore italiano
 Carlo Baccari (1878-1978) – poeta, scrittore, giornalista e notaio italiano
 Eduardo Baccari (1871-1952) – militare, diplomatico e medico italiano
 Francesco Baccari (1679-1736) – vescovo cattolico italiano
 Francesco Antonio Baccari (1747-1835) – presbitero e architetto italiano
 Gaetano Baccari (1752-1839) – presbitero, insegnante e bibliotecario italiano
 Gaetano Baccari (1889-...) – avvocato e politico italiano
 Giacomo Baccari (1756-1822) – presbitero e architetto italiano
 Renato Baccari (1914-2012) – giurista e docente italiano